gromada Barycz (powiat brzozowski)
 gromada Barycz (powiat łaski)